Stiborius ist der Name von:

 Andreas Stiborius (um 1464–1515), deutscher Astronom und Mathematiker
 Stiborius (Mondkrater), benannt nach Andreas Stiborius